ESA puede referirse a:

Agencia Espacial Europea (del inglés European Space Agency)
Escuela Superior de Agricultura
Código del COI para El Salvador
Agente estimulador de la eritropoyesis 

Acrónimos